Вім () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 430,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вім на сайті французького Національного інституту географії
 Вім на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вім на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Вім на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Вім на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма